Herran steht für:

 Herran, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne

Herran bzw. Herrán ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Herran (1861–1930), k.u.k. Hofförster, Zivilingenieur und Geometer (Gründer der ersten Baumschule von Řečany nad Labem, 1895)
 Jean Victor Herran Houyou (1803–1887), honduranischer Diplomat
 Jorge Herrán (1897–1969), uruguayischer Architekt
 Konrad Herran (1892–1965), böhmischer Forstingenieur und Forstmeister 
 Miguel Herrán (* 1996), spanischer Schauspieler
 Saturnino Herrán Guinchard (1887–1918), mexikanischer Künstler

Herrán steht für:
 Herrán (Norte de Santander), Gemeinde in Kolumbien